UNC:
 UNC от  — качество чеканки монет
 UNC от  — соглашение об именовании файлов и других ресурсов, дающее машинонезависимое определение местоположения ресурса

 Аббревиатура
 University of North Carolina